Burgerservicenummer, voorheen sociaal-fiscaalnummer, een overheidsidentificatienummer in Nederland
 Business School Nederland, een handelshogeschool in Buren, Nederland
 TSM Business School Nederland, ook TSM Business School, handelshogeschool in Enschede, Nederland
 Baloncesto Superior Nacional, basketball league in Puerto Rico
 Bank Simpanan Nasional, Maleisische bank
 Blue Square North, Engelse footballleague
 The British School in the Netherlands, school in Den Haag